Elwira – imię żeńskie
 Elvira – synonimiczna nazwa rodzaju Microchera
 Elvira – dawna nazwa Grenady